

Patronyme 
Les personnes suivantes portent le nom de Gretzky :
Brent Gretzky (1972-),  frère cadet de Wayne et ancien joueur de hockey
Keith Gretzky (1967-),  frère cadet de Wayne et ancien joueur de hockey
Lisa Gretzky (1971-),  femme politique canadienne
Wayne Gretzky (1961-), joueur de hockey sur glace du Canada détenant la majorité des records de la Ligue nationale de hockey

Autres
À la suite de la carrière de Wayne Gretzky, plusieurs trophées de hockey honorent le joueur :
Trophée Wayne-Gretzky, remis annuellement à la franchise de hockey sur glace de la ligue de hockey de l'Ontario championne de la conférence Ouest
Trophée Wayne-Gretzky 99, remis annuellement au meilleur joueur de hockey sur glace de la ligue de hockey de l'Ontario des séries éliminatoires

Homonymie de patronyme